Bundestagswahlkreis 161 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mittelsachsen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dresden II – Bautzen II (2009)
 Bundestagswahlkreis Dresden II – Meißen I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Südpfalz (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Landau (1980 und 1983)
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Zweibrücken (1949 bis 1961)